Expedition Robinson V.I.P. var en svensk, norsk och dansk dokusåpa som sändes på TV3 under 2005 och där 15 kändisar tävlade om att bli Robinson V.I.P. Vinnaren blev Tilde Fröling som fick 500 000 kronor, varav minst 250 000 kronor skulle skänkas till välgörenhet.

Källhänvisningar 

Norska TV-program
Danska TV-program
Expedition Robinson